In Leipzig gab es von 1909 bis mindestens 1916 ein Submissionsamt (Submission = Vergabe öffentlicher Aufträge), das von der Mittelstandsvereinigung im Königreich Sachsen gegründet wurde.

Es handelte sich um eine Serviceeinrichtung für Handwerker und produzierende Gewerbetreibende, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen wollten. Im Amt wurden sie juristisch beraten und bildeten Lieferungsverbände, z. B. bei Großlieferungen für die Reichsbahn oder das Militär. Die Juristen des Amtes wurden von Mitarbeitern des Sächsischen Innenministeriums unterstützt. Mitbegründer und Leiter des Amtes war u. a. der Sparkassenreformer Johann Christian Eberle.

Zweigstellen gab es in Chemnitz und (geplant) in Dresden. Ähnliche, auf privater Initiative beruhende Einrichtungen außerhalb Sachsens sind nicht bekannt.

Bauwirtschaft
Wirtschaftsgeschichte (Leipzig)
Historische Organisation (Leipzig)
Gegründet 1909